Dombó (Ukrajna)
 Dombó (Szerbia)

 Alsódombó
 Dombóvár
 Dunadombó
 Felsődombó
 Kastélyosdombó
 Küküllődombó
 Szakállasdombó
 Újdombóvár
 Vásárosdombó